St. Trinian's (film), een Britse film uit 2007
 St Trinian's (Man), een middeleeuwse kapel op het eiland Man